Franština může označovat dva různé jazyky:

 francouzština (franština je méně užívaný název)
 Franština (germánský jazyk) – jazyk germánského kmene Franků

Externí odkazy 

 

Wikipedie:Rozcestníky